Коре́цький — давнє українське та польське прізвище.

 Корецький Богуш (1510—1576) — військовий, державний діяч Королівства Польського, Речі Посполитої.
 Корецький Віктор (1890, Кам'янець-Подільський — 1980) — польський художник.
 Корецький Віктор Борисович (1909, Київ — 1998) — радянський графік-плакатист.
 Корецький Володимир Михайлович (1890, Катеринослав — 1984, Київ) — український учений-юрист, академік АН УРСР (1948), Герой Соціалістичної Праці (1980).
 Корецький Костянтин Вікторович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Корецький Кароль (бл. 1588—1633) — князь, військовий і державний діяч Речі Посполитої.
 Корецький Леонід Михайлович (1897—1980) — український організатор кіновиробництва. Заслужений працівник культури УРСР.
 Корецький Леонід Мусійович (1920—1997) — український економіко-географ.
 Корецький Микола Христофорович (* 1961) — доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Корецький Самуїл (Самійло) (1586—1622) — один із найвідомших політичних діячів і полководців Речі Посполитої першої чверті XVII ст.
 Корецький Самуель-Кароль (1621—1651) — військовик, урядник Речі Посполитої, князь.
 Корецький Сергій Федорович (* 1978) — генеральний директор компанії WOG.
 Корецький Юрій Володимирович (1911, Катеринослав — 1941) — український поет, перекладач, кандидат філологічних наук (1941), син Володимира Корецького.

Подвійні прізвища 
 Корецький-Сатановський Арсеній (кінець 16 або початок 17 століття, Сатанів — після 1653) — український педагог, перекладач, лексикограф.

Див. також 
 Корецький район
 Корецький замок
 Корецький монастир
 Корецький молокозавод
 Корецький районний історичний музей

Польські прізвища
Українські прізвища